Solaria bolygó Isaac Asimov Alapítvány–Birodalom–Robot regényciklusában
 Solaria növénynemzetség
 Solaria online sci-fi magazin